Словацька Екстраліга 2017—18 — 25-й розіграш чемпіонату Словацької Екстраліги. У сезоні 2017—18 брали участь 11 команд. Першість стартувала 8 вересня 2017 року, а фінішувала фінальним матчем плей-оф 24 квітня 2018 року. ХК 05 Банська Бистриця вдруге стала чемпіоном Словаччини.

Турнірна таблиця

Плей-оф

Чвертьфінали 
 ХК Нітра — ХК Нове Замки 4:0 (8:1, 4:1, 5:4 бул., 3:1)
 ХКм Зволен — МсХК Жиліна 4:2 (1:2, 4:1, 1:4, 6:2, 4:1, 2:1)
 Дукла Тренчин — ХК Попрад 4:0 (1:0, 3:1, 5:3, 3:2)
 Банська Бистриця — Кошице 4:1 (3:2 бул., 2:1, 2:3 бул., 3:0, 1:0 бул.)

Півфінали 
 ХК Нітра — Банська Бистриця 0:4 (1:2, 2:4, 3:6, 2:5)
 ХКм Зволен — Дукла Тренчин 2:4 (5:2, 3:4 ОТ, 1:3, 4:3 ОТ, 2:3, 2:3)

Фінал 
 Дукла Тренчин — Банська Бистриця 3:4 (3:4 бул., 3:4 ОТ, 1:6, 4:2, 6:0, 3:2, 1:5)

Втішний раунд

Посилання 
 Офіцйний сайт 
 Словацька Екстраліга на scoresway 
 Словацька Екстраліга на eliteprospects 

Сезони Словацької Екстраліги
Словаччина
Словаччина